Мужской турнир по баскетболу 3×3 на летних Олимпийских играх 2020 года будет проходить с 24 июля по 28 июля. В соревновании примут участие 8 сборных в групповом турнире. Матчи мужского турнира пройдут в Городском спортивном парке Аоми в Токио. Турнир проводится впервые.

Составы

Медалисты

Судьи 
12 судей были приглашены обслуживать мужской турнир по баскетболу 3×3 на летних Олимпийских играх 2020

 Девлин Ванесса Эль-Шарнуби Сара Гиздаряну Влад

 Хо Эдмонд Юрас Жасмина Малишевски Марек 

 Михаэлидес Маркос Островский Евгений Ши Циронг

 Су Юйен Тоф Цецилия Туитт  Гленн

Соревнование

Групповой этап 

Время местное UTC+9

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Баскетбол на летних Олимпийских играх 2020